Schwanenritter oder Schwanritter bezeichnet 

 eine Hauptfigur der Schwanenrittersage
 die Mitglieder des spätmittelalterlichen Schwanenordens
 Konrad von Würzburgs mittelalterlichen Versepos Der Schwanritter